Сторк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1871—1945) — канадский предприниматель и политик, член Палаты общин Канады (1921—1926).
 Сторк, Анри (1907—1999) — бельгийский кинематографист.
  (род. 1990) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Нью-Ингленд Пэтриотс» (2015).
 Сторк, Гилберт (1921—2017) — американский химик-органик, лауреат премии Вольфа (1995).
  (род. 1960) — американский волейболист, олимпийский чемпион 1988 года.
  (1881—1971) — американский филолог, поэт и переводчик.

См. также 
 Шторк